

Aziende
 Sperry & Hutchinson – filatelia
 Sperry Top-Sider – azienda di calzature

Sperry Corporation
 Sperry Corporation – azienda statunitense di elettronica (1910-1986)
 Sperry Gyroscope Company (1910-1933) – fondata da Elmer Ambrose Sperry
 Lawrence Sperry Aircraft Company (1918-1924) – fondata da Lawrence Sperry
 Sperry Corporation – 1933-1955
 Sperry Rand – 1955-1978
 Sperry Corporation – 1978-1986
 Honeywell v. Sperry Rand – causa giudiziaria del 1973 sul brevetto del 1964 dell'ENIAC

Geografia
 Sperry (Iowa) – Des Moines County
 Sperry (Missouri)
 Sperry – comune dell'Oklahoma
 Sperry Chalet – chalet storico nel Glacier National Park, Montana
 Sperry Glacier – Glacier National Park, Montana
 William Miller Sperry Observatory o Sperry Observatory – osservatorio astronomico Union County College, Amateur Astronomers, Incorporated on Union County College on their Cranford, New Jersey campus

Persone 
 Armstrong Sperry – scrittore e disegnatore statunitense
 Charles Stillman Sperry – militare statunitense
 Elmer Ambrose Sperry – inventore statunitense
 Lawrence Sperry – aviatore statunitense
 Mário Sperry – artista marziale brasiliano
 Roger Sperry – neuroscienziato statunitense
 Stephane Sperry – produttore cinematografico francese

Altro 
 USS Charles S. Sperry (DD-697) – US Navy destroyer
 USS Sperry (AS-12) – sottomarino classe Fulton, United States Navy